Künga Sangpo (tib. kun dga' bzang po) ist der Name folgender Personen:

 Künga Lodrö Gyeltshen Pel Sangpo (1299–1327), Kaiserlicher Lehrer von Mongolen-Kaisern 
 Künga Gyeltsen Pel Sangpo (1310–1358), Kaiserlicher Lehrer des Kaisers Shun
 Ngorchen Künga Sangpo (1382–1456), tibetischer Mönch, Gründer des Ngor-Klosters
 Phagö Künga Sangpo, tibetischer Mönch, Klostergründer